Хоро́шее — название населённых пунктов (топоним):

В Российской империи 
 Хорошее — дворцово-парковый ансамбль XVIII века, резиденция графа Потоцкого.
 Хорошее — большое имение (более 20 тыс. га) князя А. А. Щербатова в Павлоградском уезде (ныне Украина).

Белоруссия 

 Хорошее — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 

 Хорошее — посёлок в Табунском районе Алтайского края.
 Хорошее — село в Карасукском районе Новосибирской области.

Турция 

 Хорошее — прежнее название села Акчалар района Арпачай ила Карс.

Украина 

 Хорошее — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Хорошее — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Хорошее — село в Славяносербском районе Луганской области.

См. также 
 Хорошее Озеро
 Хорошево
 Хороший